Alvin Gittens – amerykański malarz
 Hugo Gittens – sztangista z Trynidadu i Tobago
 Jon Gittens – angielski piłkarz
 Ramon Gittens – barbadoski lekkoatleta
 Wyndham Gittens – barbadoski scenarzysta